3. Европско првенство у атлетици на отвореном одржано је од 22. до 25. августа 1946. године на Бислет стадиону у Ослу, Норвешка. По први пут првенс6во је одржано као коминовано такмичење за мушкарце и жене и по први пут је град у Скандинавији био домаћин првенства. Истовремене извештаје са тог првенства дати су у Глазговском гласнику Glasgow Herald.
Две освајачице медаља из Француске, касније су промениле пол. Клер Брезол постала је Пјер Брезол, а Леа Корла, Леон Корла.

Земље учеснице 
Према незваничном такмичењу учествовала су, 354 спортисте из 20 земаља учесница, што је за једног спортисту више од званичног броја 353 који је објављен.

  Белгија (11)
  Грчка (5)
  Данска (23)
  Ирска (1)
  Исланд (10)
  Италија (15)
  Југославија (7)
  Лихтенштајн (2)
  Луксембург (5)
  Мађарска (11)
  Норвешка (38)
  Пољска (18)
  Совјетски Савез (19)
  Уједињено Краљевство (24)
  Финска (20)
  Француска (31)
  Холандија (17)
  Чехословачка (29)
  Швајцарска (14)
  Шведска (54)

Резултати

Мушкарци 

 Стаза маратонске трке на овом првенству износила је 40 км односно била је 2 км краћа оа звааничне дужине стазе за маратон. Медаље су додељене, а резултати нису валидни.

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Рекорди 
У току Европског првенства 1946. оборено је: 0 светских рекорда, 0 европских рекорда, 14 рекорда европских првенства и ... националних рекорда.

Светски рекорди у атлетици на отвореном

Европски рекорди у атлетици на отвореном

Рекорди Европског првенства на отвореном 
Ово је списак постигнутих рекорда Европског првенства на отвореном на 3. Еврпском првенству 1946. Приказано је стање рекорда по листи од 26. 8. 1946.

Национални рекорди 
Ово је списак националних рекорда оборених на 3. Еврпском првенству 1946.Приказано је стање рекорда по листи од 26. 8. 1946.

Табела успешности на Европском првенству 1946. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Биланс медаља после 3. Европског првенства на отвореном 1934—46

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Вишеструки освајачи медаља после 3. Европског првенствља на отвореном 1934—1946. 
У овој табели су сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Биланс медаља, мушкарци 1934—1946.

Биланс медаља, жене 1938—1946.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 1946. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати ЕП 1946 на сајту todor66.com

 
Европско првенство у атлетици на отвореном
Спорт у Ослу
Атлетика у 1946.
Атлетика у Норвешкој